Кикстартер — многозначный термин.

 Кикстартер — тип стартёра на мотоциклах, мотороллерах и квадроциклах, приводимый в действие ногой человека при помощи соответствующей педали.
 «Kickstarter» — сайт для привлечения денежных средств по схеме краудфандинга.

См. также 
 Kickstart